La 2. Fußball-Bundesliga 1988-1989 è stata la quindicesima edizione della seconda serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in Bundesliga del Fortuna Düsseldorf, che ha vinto il campionato, e dell'Homburg. Non è invece stato promosso il Saarbrücken, che ha perso il play-off contro l'Eintracht Frankfurt, terzultimo in Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Sven Demandt del Friburgo con 21 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1989-1990.
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocessi in Oberliga 1989-1990.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Fortuna Colonia (20)
 Maggior numero di pareggi: Hertha Berlino, Eintracht Braunschweig (14)
 Maggior numero di sconfitte: Union Solingen (24)
 Minor numero di vittorie: Union Solingen (6)
 Minor numero di pareggi: Darmstadt, Fortuna Colonia (5)
 Minor numero di sconfitte: Fortuna Düsseldorf (8)
 Miglior attacco: Fortuna Düsseldorf (85 gol fatti)
 Peggior attacco: Union Solingen (24 gol fatti)
 Miglior difesa: Homburg (36 gol subiti)
 Peggior difesa: Union Solingen (77 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Fortuna Düsseldorf (+33)
 Peggior differenza reti: Union Solingen (-53)
 Miglior serie positiva: Saarbrücken (11, 28ª-38ª) , Homburg (11, 21ª-31ª) 
 Peggior serie negativa: Bayreuth (5, 11ª-15ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Fortuna Düsseldorf (6, 33ª-38ª) , Darmstadt (6, 22ª-27ª) 
Partite
 Più gol (11): 
Fortuna Colonia-Wattenscheid 5-6, 18 marzo 1989
 Maggior scarto di gol (7): Darmstadt-Magonza 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 46 gol nella 37ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 20 gol nella 26ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 4 in 27ª giornata, 13ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Siegbert Rubel (11)
 Horst-Peter Bruch (9)
 Norbert Brückner (9)
 Joachim Ren (9)
 Hermann Albrecht (8)
 Hans-Heinrich Barnick (8)
 Alfons Berg (8)
 Dieter Birlenbach (8)
 Peter Correll (8)
 Georg Dardenne (8)
 Wilfried Diekert (8)
 Herbert Eli (8)
 Lutz-Michael Fröhlich (8)
 Manfred Führer (8)
 Karl Gangkofer (8)
 Karl-Heinz Gochermann (8)
 Wolfgang Holst (8)
 Leonhard Kentsch (8)
 Bernd Kruse (8)
 Manfred Lehnardt (8)
 Peter Mölm (8)
 Berthold Neumann (8)
 Michael Prengel (8)
 Friedrich Retzmann (8)
 Manfred Schmidt (8)
 Berthold Schneider (8)
 Edgar Steinborn (8)
 Hans Wolf (8)
 Manfred Amerell (6)
 Rainer Boos (6)

 Manfred Harder (6)
 Bodo Kriegelstein (6)
 Klaus Broska (5)
 Werner Föckler (5)
 Hans Fux (5)
 Wilfried Heitmann (5)
 Joachim Kautschor (5)
 Lothar Löwer (5)
 Markus Merk (5)
 Wolfgang Mierswa (5)
 Manfred Neuner (5)
 Hans-Joachim Osmers (5)
 Dieter Pauly (5)
 Hans Scheuerer (5)
 Aron Schmidhuber (5)
 Eugen Strigel (5)
 Karl-Heinz Tritschler (5)
 Hans-Jürgen Weber (5)
 Wolf-Günter Wiesel (5)
 Kurt Wittke (5)
 Karl-Josef Assenmacher (4)
 Siegfried Brehm (4)
 Hans-Peter Dellwing (4)
 Hellmut Krug (4)
 Anton Matheis (4)
 Peter Richmann (4)
 Gerhard Theobald (4)
 Heinz Werner (4)
 Gerd Zimmermann (4)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1988-1989